Сабуни:
 Сабуни, Имад Абдул-Гани (род. 1964) — сирийский политик. 
 Сабуни, Ньямко (род. 1969) — шведский политик. 
 Сабуни — один из вариантов названия древнего урартского города Эребуни.